

Località 

Contea di Napa – contea della California
Napa – città della California
Napa – fiume della California

Ayia Napa – comune di Cipro

Altro 
Napa – nome in codice della terza generazione della piattaforma Centrino
Napa Open – torneo di tennis